Miejscowości w USA:
 Maple Grove – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin
 Maple Grove – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Benzie
 Maple Grove – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
 Maple Grove – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc
 Maple Grove – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano

Gminy w USA:
 Maple Grove (ang. Maple Grove Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Barry
 Maple Grove (ang. Maple Grove Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Manistee
 Maple Grove (ang. Maple Grove Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw
 Maple Grove (ang. Maple Grove Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
 Maple Grove (ang. Maple Grove Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Crow Wing
 Maple Grove (ang. Maple Grove Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
 Maple Grove (ang. Maple Grove Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc
 Maple Grove (ang. Maple Grove Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano